Hiroyuki Omichi (Koga, 25 de junho de 1987) é um futebolista profissional japonês, médio defensivo, defende o Kashima Antlers.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers